Resnick ist der Familienname folgender Personen:

 Faye Resnick (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph Y. Resnick (1924–1969), US-amerikanischer Politiker
 Lynda Resnick (* 1944), US-amerikanische Unternehmerin und Philanthropin
 Mike Resnick (1942–2020), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Mitchel Resnick (* 1956), US-amerikanischer Hochschulprofessor für Lernforschung (Learning Research)

 Stephen Resnick (1938–2013), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Resnik